B75 peut faire référence à :
 Bundesstraße 75, une route fédérale allemande reliant Delmenhorst à Lübeck ;
 Trichinose, d'après la Classification internationale des maladies.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres